Dilla puede referirse a:

Dilla (Somalia), un pueblo en la región de Awdal, al norte de Somalia.
Cristina Dilla, actriz y presentadora española.
Haroldo Dilla Alfonso (n. 1952), sociólogo e historiador marxista cubano/dominicano.
J Dilla o Jay Dee, seudónimo de James Dewitt Yancey (1974–2006), productor de hip hop estadounidense.